Leiomyza är ett släkte av tvåvingar. Leiomyza ingår i familjen smalvingeflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Smalvingeflugor
Leiomyza